Eerste klasse (2010/2011) jest 108. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach bierze udział 18 zespołów. Sezon rozpoczął się 30 lipca 2010 a zakończył się w maju 2011, po rozegraniu ostatnich meczów rundy barażowej. Tytułu broniła drużyna RSC Anderlecht, ale nowym mistrzem Belgii została drużyna .

System rozgrywek 
Po raz drugi w historii rozgrywki odbywają się w skomplikowanym systemie baraży. Uczestniczące drużyny rozegrały początkowo pierwszych 30 meczów w systemie kołowym. Po ich zakończeniu wszystkie kluby zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa, w której uczestniczyły drużyny z miejsc 1 do 6, walczyła od mistrzostwo Belgii oraz cztery najwyższe miejsca premiowane awansami do rozgrywek pucharowych. Pierwsze trzy miejsca zapewniały awans bezpośrednio, natomiast czwarta drużyna rozegrała dodatkowy mecz z najlepszą drużyną z drugiej grupy.

Wspomniana wcześniej druga grupa, w której uczestniczyły drużyny z miejsc 7 do 14 sezonu zasadniczego, została podzielona na dwie podgrupy A i B. W grupach drużyny rozegrały w systemie kołowym po sześć meczów. Następnie doszło do spotkania pomiędzy zwycięskimi drużynami z grupy A i B. Mecz ten wyłonił drużynę która mogła przystąpić do meczu barażowego o udział w Lidze Europy wraz z drużyną która zajęła miejsce czwarte w pierwszej grupie. Tak więc teoretycznie w Lidze Europy mogłaby wystąpić drużyna, która zajęła nawet 14 miejsce w sezonie zasadniczym.

Trzecia grupa, to dwie ostatnie drużyny sezonu zasadniczego z miejsc 15 i 16. Rozegrały one pięć meczów pomiędzy sobą, z czego trzykrotnie gospodarzem była drużyna z miejsca 15. Przegrana drużyna nieodwołalnie spadła do niższej ligi. Wygrana drużyna z tego pojedynku rozgrywała kolejne baraże wraz z trzema drużynami z Tweede klasse w systemie kołowym. Najlepsza z tych drużyn będzie grać w rozgrywkach Eerste klasse w sezonie 2011/2012.

Drużyny

Stadiony

Tabela

Wyniki

Faza play-off

Wyniki

Baraże o Ligę Europy 
Drużyny z miejsc od 7 do 14, a więc: Mechelen, Westerlo, Cercle Brugge, Kortrijk, Zulte-Waregem, Sint-Truiden, Germinal Beerschot oraz Lierse zostały zakwalifikowane do odpowiednich grup Baraży o Ligę Europy w zależności od miejsc zajętych w sezonie zasadniczym.

Grupa A

Grupa B

Finał baraży o Ligę Europy 
Zwycięzcy obydwu grup rywalizowali pomiędzy sobą w dwumeczu, a następnie z czwartą drużyną play-off o możliwość zagrania w Lidze Europy UEFA w sezonie 2011/2012.

Drużyna Westerlo wygrało łącznie 5:2 i awansowała.

Mecz o awans do Ligi Europy 
Zgodnie z regulaminem do dwumeczu o udział w Lidze Europy powinni przystąpić: czwarta drużyna z rundy play-off  z drużyną . Ponieważ już przed meczem wiadomo było, że drużyna Westerlo wystąpi w finale Pucharu Belgii, gdzie przeciwnikiem jej będzie , która miała zagwarantowany udział w Lidze Mistrzów. W związku z powyższym postanowiono nie rozgrywać meczu barażowego.

Baraże o Eerste klasse

Finał baraży o Eerste klasse 
W finale rozgrywek o Eerste klasse wzięły udział Eupen (wygrany z powyższych pięciu meczów) oraz trzy drużyny z niższej klasy rozgrywkowej które kwalifikowały się do tego barażu w czasie poszczególnych części sezonu. Są to najlepsze drużyny z każdej z dziesięciu rozgrywanych kolejek Tweede klasse:Lommel United, Waasland-Beveren, Mons

Mecz dodatkowy 
Ponieważ Mons oraz Waasland-Beveren zakończyły rozgrywki z identycznym dorobkiem, zdecydowano o rozegraniu dodatkowego meczu na neutralnym terenie. Mons pokonało Waasland-Beveren i dzięki temu zagra w przyszłym roku w Eerste klasse w sezonie 2011/2012.

Strzelcy 
Źródło: sporza.be oraz Sport.be

Przypisy

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii